Travna – chorwacka wyspa na Adriatyku w pobliżu miasta Hvar
 Travná – czeska wieś w gminie Horní Bradlo w powiecie Chrudim
 Travná – czeska wieś w gminie Javorníka w powiecie Jeseník